{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Monte Carlo
| Afbeelding         = 
| Onderschrift       = 
| Officiële naam     = Monte-Carlo Rolex Masters
| Plaats             = Monte Carlo
| Land               = Monaco
| Locatie            = Monte Carlo Country Club
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 56 enkel, 28 kwal. / 24 dubbel
| Toernooidirecteur  = Željko Franulović
| Categorie          = ATP World Tour 1000
| Ondergrond         = Gravel, buiten
| Prijzengeld        = € 3.288.530   12,28% t.o.v. 2014
| Jaar               = 2015
| Datum              = 12 - 19 april
| Editie             = 109
| Vorige             = 2014
| Volgende           = 2016
| Winnaar enkelspel  =  Novak Đoković
| Winnaar dubbelspel =  Bob Bryan   Mike Bryan
}}
Het ATP-tennistoernooi van Monte Carlo (officieel de Monte-Carlo Rolex Masters) van 2015''' vond plaats van 12 tot en met 19 april in Monte-Carlo. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Tomáš Berdych met 7-5, 4-6 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Simone Bolelli en Fabio Fognini met 7-6(3) en 6-1.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
  Enkelspel
  Dubbelspel

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo